

Abbigliamento 
 Mantello – indumento
 Mantello – indumento simbolo dell'araldica

Zoologia 
 Mantello – tipo di colorazione del pelo dei cavalli o altri animali
 Mantello (pallio) – estensione della parete corporea di alcuni invertebrati, per esempio brachiopodi e molluschi
 Mantello – sinonimo di pelliccia

Altro 
Mantello terrestre – strato del pianeta Terra
Mantello – in esogeologia, strato presente all'interno dei principali corpi celesti
 Mantello – comune italiano della Lombardia
 Mantello – margine periferico di un'area boscosa, dove il bosco sfuma in un altro tipo di vegetazione
Mantelletto detto anche mantello – parte che protegge la base del cannone di un veicolo corazzato
 Mantello – parte esterna del cubilotto, un forno metallurgico per la fusione della ghisa

Altri progetti